La consultation sur le  projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes est une consultation non contraignante, organisée par l'État, visant les électeurs des communes de la Loire-Atlantique, qui s'est déroulé le .

Elle a pour but de recueillir l'opinion de la population locale sur le projet de construction d'un aéroport international au nord-ouest de Nantes, sur les communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières en Loire-Atlantique. Ce nouvel aéroport a pour vocation d'accueillir les vols commerciaux actuellement opérés sur l'aéroport de Nantes-Atlantique ; ce dernier ne serait plus utilisé que pour une activité très réduite.

Procédure 
Après l’annonce de ce « référendum », une nouvelle procédure a dû être créée, car il n’est pas possible d’organiser un référendum national (au sens de l’article 11 de la Constitution, limité à certains sujets) ni un référendum local (limité aux compétences des collectivités locales).

La consultation au niveau local, par l'État, sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a ainsi été créée par ordonnance spécifiquement pour ce scrutin. Saisi sur cette ordonnance par ATTAC, la Confédération paysanne et l’Union syndicale Solidaires, le juge des référés du Conseil d’État juge l’ordonnance conforme à la loi.

Le décret publié au Journal officiel le 24 avril 2016 prévoit que la consultation doit se tenir le 26 juin de la même année et que seuls les habitants du département de Loire-Atlantique sont appelés à voter. Ils devront répondre à la question : . Une autre procédure a été portée devant le Conseil d’État sur ce décret, mais le recours est rejeté.

Bien que la consultation soit en théorie non contraignante, Manuel Valls avait annoncé que, en cas de victoire du "non", le projet serait abandonné, et qu'en cas de victoire du "oui", les travaux débuteraient dès l'automne suivant. François Hollande convoque cette consultation en anticipant une victoire du "non".

Critiques 

La consultation reçoit les critiques des tenants du non, car elle n'est pas représentative, en se bornant au seul département de Loire-Atlantique alors que le financement du projet prévoit la participation des régions Bretagne et Pays de la Loire.

Dossier d'information du public 
Un dossier d'information a été publié et mis en ligne  le 9 juin 2016. La CNDP, autorité administrative indépendante, a été missionnée pour préparer ce document. Celui-ci présente une synthèse des données existantes et met en parallèle les points de vue exprimés par les partisans et les opposants au projet. Afin de réaliser ce document, près de 130 personnes impliquées dans ce projet ont été auditionnées : responsables politiques, économiques, agricoles et associatifs. Il a été validé le 1er juin par les 25 membres de la Commission après 26 heures de discussions. Certaines organisations opposées au projet regrettent que n'y figure pas des analyses réellement indépendantes et incontestables.

Déroulement 
Au total,  étaient ouverts pour l'occasion dans les 212 communes du département. Ceux-ci ont ouvert à  et la plupart ont fermé à . Seuls les bureaux de Rezé et de Saint-Herblain ont fermé à  pour se prononcer alors que ceux de Nantes ont fermé à , heure à laquelle étaient attendus les premiers résultats.

Appels aux votes

Partis politiques

Résultats

Généraux 

Le tableau suivant reprend les résultats officiels de la consultation :

Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ?

Communes 
Le tableau suivant reprend les résultats de la consultation par commune :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Projet d'aéroport du Grand Ouest
 Aéroport de Nantes-Atlantique

Liens externes 
Dossier d'information en vue de la consultation locale sur le projet de transfert de l'aéroport nantais à Notre-Dame-des-Landes.

Loire-Atlantique
Référendum en France
Politique en Loire-Atlantique
Politique en juin 2016
Juin 2016 en France